Роберт Грун (, род. 18 февраля 1938 – Ноябрь 2018) — голландский гребец, призёр чемпионата Европы по академической гребле 1963 и 1964 года.

Биография 
Роберт Грун родился 18 февраля 1938 года в городе Амстердам, Северная Голландия. Тренировался на базе клуба «Aegir» в Гронингене. В 1968 году закончил бакалавриат университета Гронингена по специальности — бизнес администрирование. В 1972 году здесь же окончил магистратуру по специальности «Бухгалтерское дело».

Первая медаль в карьере Груна была добыта на чемпионате Европы по академической гребле 1963 года, что проходил в Копенгагене, Дания. В финальном заплыве одиночек он занял второе место, обогнав соперника из ФРГ (3-е место), но уступив первенство гребцу из Чехословакии (1-е место).

Вторая серебряная медаль в активе Груна была добыта на чемпионате Европы по академической гребле 1964 года в Амстердаме. С результатом 7:08.02 в финале заплыва одиночек он занял второе место, уступив первенство сопернику из СССР (7:05.19 — 1-е место).

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) Нидерландов
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1964 года
Умершие в 2018 году